Tulpe steht für:

 eine Pflanzengattung in der Familie der Liliengewächse, siehe Tulpen
 Tulpe (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Pilstulpe, ein Bierglas, aus dem Pils getrunken wird

Tulpe ist der Familienname folgender Personen:

 Tomas Tulpe, deutscher Musiker